Klub hokeja na ledu HAŠK je klub u hokeju na ledu iz Zagreba.

Klupsko sjedište je na adresi Donje Svetice 87, Zagreb.

Klupski uspjesi

Vanjske poveznice 
Eurohockey.net Club Info

HAŠK